Primisser ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Primisser (1796–1827), österreichischer Numismatiker und Museumsfachmann
 Cassian Primisser (1735–1771), österreichischer Zisterzienserpater
 Gottfried Primisser (1785–1812), österreichischer Archivar und Historiker

 Julie Primisser (1786–1855), österreichische Malerin und Ordensfrau

Siehe auch Primisser (Familie)